

Рочестер (Кент)

Рочестер — місто, штат Індіана
 Рочестер — місто, штат Кентуккі
 Рочестер — місто, штат Массачусетс
 Рочестер — місто, штат Мічиган
 Рочестер — місто, штат Міннесота
 Рочестер — місто, штат Нью-Гемпшир
 Рочестер — місто, штат Нью-Йорк
 Рочестер — місто в окрузі Ольстер, штат Нью-Йорк
 Рочестер — місто, штат Пенсільванія
 Рочестер — місто, штат Техас
 Рочестер — місто, штат Вермонт
 Рочестер — селище, штат Іллінойс
 Рочестер — селище, штат Огайо
 Рочестер Тауншип — селище в окрузі Бівер, штат Пенсильванія
 Рочестер — селище, штат Вісконсин
 Рочестер — переписна місцевість, штат Айова
 Рочестер — переписна місцевість, штат Вермонт
 Рочестер — переписна місцевість, штат Вашингтон